Террористические акты в Адене — серия терактов, произошедших в международном аэропорту города Адена в Йемене 30 декабря 2020 года.

Предыстория 
Чтобы справиться с конфликтами и противоречиями между правительством Йемена и сепаратистским Южным переходным советом, при поддержке соседней Саудовской Аравии был сформирован новый кабинет министров. Правительство Йемена базировалось в городе Адене, ставшим временной столицей международно признанных властей Йемена после захвата власти в Сане в 2014 году повстанцами-хуситами. При этом в последнее время правительство Йемена обычно вело свою деятельность в изгнании в Саудовской Аравии.

После того, как в начале декабря было объявлено о создании нового кабинета из 24 министров, новое правительство во главе с премьер-министром Саидом было приведёно к присяге президентом Хади 26 декабря 2020 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Недавно сформированное и международно признанное правительство планировало транслировать по телевидению свое возвращение из Саудовской Аравии в Йемен, чтобы дать понять своим гражданам, что их проблемы будут решены.

Атака 
Самолёт с новым правительством Йемена, включая премьер-министра и посла Саудовской Аравии в Йемене, прибыл из Саудовской Аравии и приземлился в аэропорту Адена. Во время посадки самолёта в зале прилётов аэропорта произошли два мощных взрыва. После этого группа вооружённых боевиков открыла огонь по аэропорту.

По меньшей мере 27 человек погибли и более 110 получили ранения. Среди жертв были гуманитарные работники и официальные лица. Погибли репортёр йеменского телевидения Belqees и трое сотрудников Международного комитета Красного Креста, включая двух йеменцев и одного руандийца; трое других получили ранения. Также были ранены 10 журналистов. Однако все пассажиры правительственного самолета не пострадали, так как ещё не вышли из самолета, а находились на борту. Они были доставлены в безопасное место. После теракта тела погибших были обнаружены брошенными на взлётно-посадочную полосу и в других местах аэропорта.

Последствия 
Министр информации Йемена первоначально обвинил в нападении хуситов, но группа отрицает свою причастность. Позже ещё один взрыв раздался вокруг дворца Машик, президентского дворца в Адене, куда после нападения на аэропорт был переведен недавно сформированный кабинет Йемена.

Ссылки 
 РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА — Четвертый взрыв прогремел в йеменском Адене
 ИЗВЕСТИЯ — В аэропорту в Йемене в момент прибытия правительства произошел взрыв
 РИА НОВОСТИ — В Адене у правительственного дворца прогремел взрыв
 ГАЗЕТА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» — Второй теракт в Адене: произошел взрыв у дворца правительства Йемена

Террористические акты, совершённые в Йемене
Конфликты 2020 года
2020 год в Йемене
События в Адене